Lorde das Trevas ou Senhor das Trevas pode se referir a: 

 Na cultura judaico-cristã, o personagem conhecido como Lúcifer é eventualmente chamado de "Lorde das Trevas", especialmente em obras de ficção
 Na série de livros e filmes O Senhor dos Anéis e O Hobbit, "Lorde das Trevas" é uma antonomásia de Sauron
 Na série de livros e filmes Harry Potter, "Lorde das Trevas" é uma antonomásia de Lord Voldemort

Desambiguação